Туризм в Мали является слаборазвитым сектором экономики, который в последние годы активно развивается. Импульс к развитию туризма в Мали дало проведение в стране Кубка африканских наций в 2002 году. В рамках подготовки к этому турниру, правительство реализовало программу под названием «Мали 2002», которая позитивно сказалась на развитии туризма. Число туристов, посетивших Мали, увеличилось с 98 тысяч в 2002 году до 250 тысяч в 2007 году, а доходы от туризма возросли с 64,648 млрд африканских франков в 2001 году до 110 млрд франков в 2007 году.

Туристические достопримечательности 
В настоящее время в Мали имеется четыре объекта, внесённых в список всемирного наследия ЮНЕСКО, которые являются главными туристическими достопримечательностями страны:
 Бандиагара (страна догонов — область, наиболее посещаемая туристами в Западной Африке);
 Дженне — один из древнейших городов в Африке южнее Сахары;
 Томбукту — знаменитый мифический город в северной Сахаре;
 Гробница Аскиа в области Гао.

Туризм (включая бизнес-туризм) также охватывает столицу Мали Бамако и город Мопти. Правительство страны планирует развивать туризм в других районах, включая горы Мандинго, национальный парк Букль-дю-Бауле и другие.

OMATHO 
Малийское бюро туризма и отелей (, OMATHO) — общественная организация, созданная в соответствии с Законом № 95−059 от 2 августа 1995 года. Её миссия заключается в содействии разработке и реализации государственной политики в области туризма. В её сферу деятельности входит:
 разработка туристических ресурсов страны;
 участие в оборудовании туристических объектов;
 содействие защите и реставрации исторических мест и памятников;
 продвижение туристических услуг на национальном и международном уровне;
 разработка мер по развитию делового туризма;
 подготовка национальных туроператоров;
 контроль за соблюдением правил в области туризма и отельного бизнеса.

SITOUR 
Международная туристическая ярмарка (, SITOUR) проходит в Бамако с 2008 года. Правительство Мали приняло 30 декабря 2009 указ о проведении SITOUR ежегодно. Проведение SITOUR должно способствовать развитию национальных малийских турфирм частного и государственного сектора.

См. также 
 Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Мали

Примечания

Ссылки